Premijer Liga (2007/2008) była 14. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FK Sarajevo. Nowym mistrzem został zespół Modriča Maxima.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Premijer liga Bosne i Hercegovine

Bibliografia 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2007 w Bośni i Hercegowinie
2008 w Bośni i Hercegowinie